Barajas bezeichnet:
 Barajas (Stadtbezirk), einen Stadtbezirk von Madrid
 Flughafen Madrid-Barajas, der nach diesem Stadtbezirk benannte Flughafen von Madrid
 Barajas de Melo, Kleinstadt in der Provinz Cuenca

Barajas ist der Familienname folgender Personen:
 Félix María Ramírez Barajas (* 1962), kolumbianischer Geistlicher und Bischof von Málaga-Soatá
 José Gutiérrez Barajas (* 1923), mexikanischer Fußballspieler